een verdedigingsbouwwerk bij de haven van Yarmouth, Isle of Wight, zie Yarmouth Castle (Yarmouth)
 een Amerikaans passagiersschip dat zonk in 1965, zie Yarmouth Castle (schip, 1927)